Werner Schmied (Viena, 19 de noviembre de 1940-6 de marzo de 2022) fue un piloto de motociclismo austríaco, que compitió en el Campeonato del Mundo de Motociclismo, desde 1970 hasta 1982.  En dos ocasiones se alzó con la victoria del campeonato de Austria en la clase de 125cc (1969 y 1985).

Resultados en el Mundial de Velocidad 
Sistema de puntuación desde 1950 hasta 1968:

Sistema de puntos desde 1969 a 1987:

Referencias 

Pilotos de motociclismo de Austria
Pilotos del Campeonato Mundial de 125 cc
Pilotos de 250 c.c.
Pilotos de 350 c.c.
Pilotos de Yamaha
Nacidos en Viena